frontaal (anatomie), aan de voorkant, in het bijz. aan/op het voorhoofd
 frontale kwab
 frontale schub
 frontaal syndroom
 frontaal (architectuur)
 Frontale blikcentrum
 Brouwerij Frontaal